Карпиловский сельский совет ()

Волынская область 
 Карпиловский сельский совет — Киверцовский район.

Ровненская область 
 Карпиловский сельский совет — Рокитновский район.
 Карпиловский сельский совет — Сарненский район.

Сумская область 
 Карпиловский сельский совет — Ахтырский район.

Черниговская область 
 Карпиловский сельский совет — Козелецкий район.
 Карпиловский сельский совет — Сребнянский район.